Miejscowości w USA:
 West Plains – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
Gminy w USA:
 West Plains (ang. West Plains Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade